Busiris kan syfta på:

 Busiris, Nedre Egypten – en antik stad i mitten av Nildeltat
 Busiris, Övre Egypten
 Busiris – gammal ort i mellersta Egypten, se Aphroditopolis
 Busiris (grekisk mytologi) – en barbarisk egyptisk kung i grekisk mytologi